Bruno Faidutti – autore di giochi da tavolo francese
 Luigi Faidutti – presbitero e politico austriaco di etnia fiulana